WOL steht für:
 WOL, ein Emulgator, siehe Polyglycerin-Polyricinoleat
 Wake On LAN, Standard zum Starten eines ausgeschalteten Computer über dessen Netzkarte
 Wasserverband Obere Lippe, zuständig für den Hochwasserschutz und die Gewässerunterhaltung im Bereich der oberen Lippe
 Wasserwacht Online, Plattform der Wasserwacht Deutschland
 Working out loud, Selbstlernmethode nach John Stepper
 Flughafen Wollongong (IATA-Code), Flughafen von Wollongong, New South Wales in Australien
 Gemeinde Westoverledingen

Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 WOL für Wolfach, Landkreis Freudenstadt und Ortenaukreis (Deutschland)

Wol steht für:
 Wol (Wetluga), Nebenfluss der Wetluga in Russland
 Wol (Wytschegda), Nebenfluss der Wytschegda in der Republik Komi

Personen:
 Atak Lual Wol Tong (* 1983), südsudanesischer Fußballspieler

wol steht für:
 Wolof (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Wolof aus dem nördlichen Zweig der westatlantischen Sprachfamilie

Siehe auch:
 Wohl
 Woll
 Vol

Abkürzung